The Postman Always Rings Twice, een roman van James M. Cain
The Postman Always Rings Twice (1946), een verfilming van de gelijknamige roman onder regie van Tay Garnett
The Postman Always Rings Twice (1981), een verfilming van de gelijknamige roman onder regie van Bob Rafelson